Miejscowości w USA:
 Rolla – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Morton
 Rolla – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Phelps
 Rolla – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Rolette
Gminy w USA:
 Rolla (ang. Rolla Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Morton
 Rolla (ang. Rolla Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Phelps